Nowack ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Nowack (1868–1940), deutscher Historiker und Archivar
 Ernst Nowack (1891–1946), österreichischer Geologe
 Friedel Nowack (1901–1988), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Nowack (1890–1959), deutscher Politiker (SPD)
 Georg Nowack (* 1960), deutscher Ingenieur, Projektleiter Nord-Stream-Pipeline
 Gerda Nowack (1915–nach 1986), deutsche politische Funktionärin (KPD)

 Joachim Hubertus Nowack (* 1935), deutscher Politiker (DBD, CDU)
 Jörg F. Nowack (* 1963), deutscher Schriftsteller und Lektor
 Kurt Nowack (1922–2015), deutscher Politiker (SPD)

 Regina Nowack (* 1951), deutsche Theater- und Fernsehschauspielerin

 Willi Nowack (* 1950), deutscher Politiker (SPD)

Nowack steht für:
 Harry S. Nowack, die Hauptfigur des 1969 erschienenen Romans Nowack des Schriftstellers Wolfgang Körner

Siehe auch:
 Noack
 Novac
 Novak
 Nowak
 Nowacki